Ländle (alemannischer Diminutiv von Land) steht:

 für das deutsche Bundesland Baden-Württemberg
 mitunter auch nur für Schwaben (Schwabenländle; inklusive Bayerisch-Schwaben)
 für das österreichische Bundesland Vorarlberg
 in der Deutschschweiz für das Fürstentum Liechtenstein (in Liechtenstein ist mit Ländle Vorarlberg gemeint)

Ländle ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Ländle, deutsche Curlerin

Siehe auch:

 das Musterländle im Land Baden-Württemberg 
 die Vorarlberger Landeshymne ’s Ländle, meine Heimat
 Lendle